Alphonse Shungu Mahungu, né le 5 septembre 1959, à Elisabethville (aujourd'hui Lubumbashi), est un professeur, économiste et chef d'entreprise congolais.

Membre de l'union et le progrès social (UDPS) depuis les années 80, proche d'Etienne Tshisekedi et de l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, il est d'abord nommé Directeur du cabinet de l'économie national et depuis le 5 juillet 2021, directeur général de l'autorité congolaise du transport aérien, plus communément appelé "Régie des voies aériennes" (RVA).

Biographie

Parcours universitaire 
Alphonse Shungu Mahungu commence ses études secondaires à Kinshasa, pour ensuite, poursuivre son cursus universitaire, en Belgique, à l'Université libre de Bruxelles où il obtient, en 1988, un master en sciences économiques – option Analyse et Etude. Quelques années plus tard, en 1991, il se spécialisera en Econométrie.

Alphonse Shungu Mahungu devient assistant chargé d’exercices d’Economie Politique et de séminaires « Economies de transition » à l'Université libre de Bruxelles, puis, obtiendra en 2001, son agrégation de l’enseignement supérieur en sciences commerciales à l'école Solvay Brussels School Economics & Management.

Carrière 
Entre 1991 et 2018, c'est en Belgique, plus particulièrement à Bruxelles, qu'Alphonse Shungu Mahungu, passera sa carrière. Il sera entre autres Assistant et coordonnateur scientifique et pédagogique à la Maîtrise Spéciale en Management Public et au Post Graduat en Commerce International à l'Ecole de commerce Solvay ; il enseignera le cours de Comptabilité Nationale à l’Ecole Régionale d’Administration Publique (ERAP-Région de Bruxelles Capitale) ; il sera Coordonnateur scientifique et pédagogique au Centre d’Etudes et de Formation en Finances Publiques de l’Ecole de Commerce Solvay, INEMAP-ULB Charleroi (Institut Européen de Management Public) et occupera également, au sein du Service Public Fédéral (SPF) Economie, PME et Energie, le poste d'expert au sein de la Direction générale « Statistique et Information Economique ».

Membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social depuis 1980 
Alphonse Shungu Mahungu rejoint l'UDPS pendant ses études universitaires vers la fin des années 80. Il fait partie des premiers militants de l'UDPS et partagera avec Etienne Tshisekedi Tshilombo la même vision démocratique pour la République démocratique du Congo. Par la suite, il fera la connaissance de Félix Antoine Tshisekedi et deviendra son conseillé privé en matière stratégique et économique jusqu'à son ascension au pouvoir.

Privé 
Alphonse Shungu Mahungu est marié et père de trois garçons.

Notes et références 

Personnalité congolaise (RDC) du XXe siècle
Personnalité congolaise (RDC) du XXIe siècle
Naissance en septembre 1959